Le notti difficili – raccolta di racconti di Dino Buzzati del 1971
Le notti difficili – album dei laZona del 2003